Das Farmers Classic 2012 war ein Tennisturnier, das vom 23. bis 29. Juli 2012 in Los Angeles stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Kitzbühel der bet-at-home Cup Kitzbühel gespielt, die genau wie das Farmers Classic zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Ernests Gulbis, der in diesem Jahr am parallel laufenden Turnier in Kitzbühel teilnahm. Bemerkenswert war die Tatsache, dass mit Benoît Paire nur ein Spieler aus der aktuellen Top 50 der Weltrangliste am Turnier teilnahm. Im Finale standen sich Sam Querrey, der das Turnier 2009 und 2010 bereits gewinnen konnte, und der Litauer Ričardas Berankis gegenüber. Berankis blieb in seinem ersten ATP-Finale jedoch chancenlos, Querrey gewann deutlich mit 6:0, 6:2. Es war sein dritter Titel in Los Angeles und der siebte in seiner Karriere.
Im Doppel war die Paarung Mark Knowles und Xavier Malisse die Titelverteidiger, sie traten in diesem Jahr jedoch nicht mehr gemeinsam an. Während Knowles gar nicht am Turnier teilnahm, spielt Malisse an der Seite seines Landsmann Ruben Bemelmans. Malisse und Bemelmans gewannen das Turnier dann auch, im Finale schlugen sie die Briten Jamie Delgado und Ken Skupski knapp in drei Sätzen. Es war der erste gemeinsame Titel der Belgier, sowie Malisses siebter und Bemelmans erster Karriere-Erfolg.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 21. bis 23. Juli 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 58 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 58 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 52 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Los Angeles